1.Scheletul capului

Este format din 22 de oase și cuprinde: neurocraniul și vișcerocraniul.

a) Neurocraniul (cutia craniană)

Este formată din 8 oase late care adăpostesc encefalul, din care: 

-4 sunt neperechi: osul frontal (al frunții), oasele etnoid

și sfenoid așezate la baza cutiei craniene, osul occipital (al cefei)

-2 perechi: oasele temporale (al tâmplelor) și oasele parietale (oasele bolții craniene)

b) Viscerocraniul

Este format din 14 oase, din care: 

-2 neperechi: osul vomer, osul maxilarului inferior (mandibula)

-6 perechi: oasele maxilare, palatine, nazale, lacrimale, zigomatice, cornetele nazale inferioare

Anatomia vertebratelor
Sistemul osos